Onderdistrict in Indonesië
 Muara Payang (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Muara Payang (Seginim), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Selatan in de provincie Bengkulu
 Muara Payang (Kisam Tinggi), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
 Muara Payang (Muara Payang), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra